WVI ist die Abkürzung für:

 World Vision International, eine internationale Hilfsorganisation
 Wesley Vocational Institute, eine Fortbildungseinrichtung der Uniting Church in Australia
 Work Values Inventory

WVI